Tennemann ist der Familienname folgender Personen:

 Leif Tennemann (* 1960), deutscher Journalist, Hörfunkmoderator und Comedian
 Wilhelm Gottlieb Tennemann (1761–1819), deutscher Philosoph und Historiker

Siehe auch:
 Tennmann